Montecatini ist der Name folgender Gemeinden in Italien:

 Montecatini Terme und Montecatini Alto, ein Kurort in der Provinz Pistoia
 Montecatini Val di Cecina in der Provinz Pisa

Montecatini ist der Name des folgenden Unternehmens:
Montecatini (Unternehmen), ehemaliger italienischer Chemie-Konzern, siehe auch Montedison